Към 1 януари 2020 г. в Полша има 944 града.

Градове с население над 80 000 души (2004) 

Полша